Kaba Totto fou un anime emès al Japó entre 1971 i 1972, del gènere infantil i de comèdia que va comptar amb 300 episodis (de 3 minuts de duració cadascun). Fou produït per la companyia japonesa Tatsunoko.

Argument 
Thomas és un ocell astut que neteja a Hyppo, un afable hipopòtam. Encara que Thomas viu en la boca gran d'Hyppo, sempre actua de forma senyorial i intenta superar al seu babau amfitrió. Tanmateix, les seves necessitats bàsiques d'amistat i cooperació perduren malgrat les seves freqüents baralles. Els dos tenen un paper primordial en aquesta sèrie còmica, breu però plena d'originalitat.

Enllaços externs 
 Fitxa de la sèrie a Animenewsnetwork

Sèries d'anime de la dècada del 1970